Aceasta este o listă cu bărbați trecuți de 113 de ani, cu vârsta pe deplin verificată, aranjați în ordinea vârstei fiecărui individ descrescător. Un supercentenar este considerat "verificat" dacă cererea lui a fost validată de către un organism internațional care se ocupă în mod special de cercetarea longevității, cum ar fi Grupul de Cercetare a Gerontologiei (GRG).

Cel mai în vârstă bărbat din lume a fost japonezul Jiroemon Kimura, care a murit la 12 iunie 2013 la vârsta de 116 ani și 54 de zile. După decesul spaniolului Saturnino de la Fuente, cel mai în vârstă bărbat în viață cunoscut este Juan Vicente Pérez Mora, din Venezuela, în vârstă de .

Lista celor mai longevive femei din lume este un articol separat.

Lista bărbaților de peste 113 de ani verificați

Note

Vezi și
Cei mai longevivi oameni
Lista celor mai longevivi oameni în viață

Demografie
Bărbat
Recorduri
Liste de oameni după vârstă
Supercentenari